East Grafton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Grafton (New Hampshire), im Grafton County
 East Grafton (New York), im Rensselaer County